«Желание» — это название имеют несколько фильмов:
 «» — фильм 1921 года с Конрадом Вейдтом в главной роли, реж. Фридрих Вильгельм Мурнау (Германия)
 «Желание» — фильм 1936 года с Марлен Дитрих в главной роли, реж. Фрэнк Борзейги (США)
 «Желание» — фильм 1946 года, реж. Марчелло Пальеро и Роберто Росселлини (Италия)
 «Желание» — фильм 1992 года с Гретой Скакки в главной роли, реж. Эндрю Биркин (Германия, Канада, Франция)
 «Желание» — фильм 1998 года с Ариэль Домбаль в главной роли, реж. Седрик Кан (Франция, Португалия)
 «Желание» — фильм 1999 года с Акшаем Кумаром в главной роли, реж. Лоуренс Д’Соуза (Индия)
 «Желание» — фильм 2006 года с Юлией Зелениной в главной роли, реж. Константин Полянский (Россия)
 «Желание» — фильм 2007 года с Джеком Бенсом в главной роли, реж. Мэтт Дэй (Великобритания)
 «Желание» — фильм 2009 года с Марией Мироновой в главной роли (Россия)
 «Желание» — фильм 2013 года, реж. Ли Чжун Ик (Южная Корея)

См. также 
 «Желание летать» — фильм 1984 года с Джанни Моранди в главной роли, реж. Пьер Джузеппе Мурджа (Франция, Италия)
 «Желание подсматривать» — фильм 1986 года с Лаурой Гемсер в главной роли, реж. Джо Д’Амато (Италия)
 «Пережить желание» — фильм 1991 года с Мартином Донованом в главной роли, реж. Хэл Хартли (США)
 «Греховное желание» — фильм 1992 года с Таней Робертс в главной роли, реж. Джим Уайнорски (США)
 «Наивное желание» — фильм 1993 года с Вольфом Бахофнером в главной роли, реж. Гётц Шпильманн (Германия)
 «Загадай желание» — фильм 1996 года с Кэтрин Хайгл в главной роли, реж. Блэр Трэ (США)
 «Простое желание» — фильм 1997 года с Робертом Пасторелли в главной роли, реж. Маркус Адамс (США)
 «Желание сердца» — фильм 2001 года с Прити Зинтой в главной роли, реж. Фархан Акхтар (Индия)
 «Четвёртое желание» — фильм 2003 года с Гошей Куценко в главной роли, реж. Ольга Перуновская (Россия)
 «Желания» — фильм 2005 года с Дэйзи Мари в главной роли, реж. Майкл Рэйвен (США)
 «Желание мести» — фильм 2007 года с Джиллиан Андерсон в главной роли, реж. Дэн Рид (Великобритания)